Partisanskoje (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Partisanskoje (Region Altai), Dorf in der Region Altai
 Partisanskoje (Brjansk), Dorf in der Oblast Brjansk
 Partisanskoje (Jüdische Autonome Oblast), Dorf in der Jüdischen Autonomen Oblast
 Partisanskoje (Kaliningrad, Bagrationowsk), Siedlung im Rajon Bagrationowsk der Oblast Kaliningrad (Schönmohr, Kreis Königsberg (Samland), Ostpreußen)
 Partisanskoje (Kaliningrad, Tschernjachowsk), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk der Oblast Kaliningrad (Obszerninken, 1936–1938 Obscherninken, 1938–1946 Dachsrode, Kreis Wehlau, Ostpreußen)
 Partisanskoje (Krasnojarsk), Dorf  und Rajonverwaltungszentrum in der Region Krasnojarsk

Siehe auch:
 Partisansk
 Partysanske
 Partisanskaja (Begriffsklärungsseite)